— японская сэйю.

Позиции в Гран-при журнала Animage 
 1997 год — 14-е место в Гран-при журнала Animage, в списке лучших сэйю;
 1998 год — 4-е место в Гран-при журнала Animage, в списке лучших сэйю;
 1999 год — 2-е место в Гран-при журнала Animage, в списке лучших сэйю;
 2000 год — 3-е место в Гран-при журнала Animage, в списке лучших сэйю;
 2001 год — 17-е место в Гран-при журнала Animage, в списке лучших сэйю

Роли в аниме 
 1993 год — Полосатый тигренок Симадзиро (ТВ-1) (Симадзиро);
 1994 год — Haou Daikei Ryu Knight OVA (Жрица);
 1994 год — Mahoujin Guru Guru TV (Люсим);
 1995 год — Золотой Храбрый Гольдран (Такуя Харасима);
 1996 год — Детская игрушка (ТВ) (Наодзуми Камура);
 1996 год — Крейсер Надэсико (ТВ) (Нанако Кокубундзи (Гэкигангер 3) / Рури Хосино);
 1996 год — Бронза: Обреченная любовь-2 (Мадока Сибуя);
 1997 год — Детективы академии КЛАМП (Акира Идзюин);
 1997 год — Master Mosquiton 99 (Комати Акита);
 1998 год — Секс-коммандо: Масару - это круто! (Мэсо);
 1998 год — Гекигангер-3 (Нанако Кокубундзи / Рури Хосино);
 1998 год — Волшебная сцена модницы-Лалы (Акиру Юки);
 1998 год — Крейсер Надэсико - Фильм (Рури Хосино);
 1998 год — Волшебник-воин Орфен (ТВ-1) (Мэджик Лин);
 1998 год — Ojaru-maru (Аканэ / Никоримбо);
 1998 год — Mamotte Shugogetten! (Койтиро Эндо);
 1999 год — Легенда о Химико (Кё);
 1999 год — Волшебник-воин Орфен (ТВ-2) (Мэджик Лин);
 1999 год — Бесконечное путешествие корабля Ривиас (Карабона Гини / Пат Кэмпбелл);
 1999 год — Эксель-сага (Хаятт);
 2000 год — Dokidoki Densetsu: Mahoujin Guruguru (Найк);
 2000 год — Denshin Mamotte Shugogetten! (Койтиро Эндо);
 2000 год — Ojarumaru: Yakusoku no Natsu Ojaru to Semira (Аканэ);
 2000 год — Hand Maid May (Кэй);
 2000 год — Dotto Koni-chan (Нари);
 2000 год — Di Gi Charat Christmas Special (Минагава Такуро);
 2001 год — Бейблэйд (ТВ-1) (Оливер);
 2001 год — Сказания Этернии (Мереди);
 2001 год — Пуни Пуни Поэми (Сии Аасу);
 2001 год — Стальной ангел Куруми OVA-2 (Экселия);
 2001 год — Daisuki! BuBu ChaCha (Тау);
 2001 год — Ну и ну! Земляничные яйца (Михо Умэда);
 2001 год — Di Gi Charat Natsuyasumi Special (Минагава Такуро);
 2002 год — Пожалуйста! Учитель (ТВ) (Кодзуэ Кусанаги);
 2002 год — Aquarian Age (Асуми Хогэцу);
 2002 год — Всадники Джи-Он (Сара Арасияма);
 2002 год — Asagiri no Miko (Тадахиро Амацу в детстве);
 2002 год — Enban Oujo Valkyrie (Рика Токино);
 2002 год — Детское подразделение (ТВ) (Двелгр);
 2002 год — Rockman.EXE (Сарома);
 2003 год — E'S (Дзюма в детстве);
 2003 год — Мифический детектив Локи: Рагнарек (Хел);
 2003 год — Digi Charat Nyo (Киёси Омотя);
 2003 год — Выброшенная принцесса (Эйрот Борчард);
 2003 год — Защитники сердец OVA-1 (Повава);
 2003 год — Театр Румико Такахаси (Кота Хага (эп. 1));
 2003 год — UFO Princess Valkyrie: Juunigatsu no Yasoukyoku (Рика Токино);
 2003 год — Popolocrois (Пинон);
 2004 год — Фантом OVA (Эйн);
 2004 год — Rockman.EXE AXESS (Сарома);
 2004 год — Legendz: Yomigaeru Ryuuou Densetsu (Дино);
 2004 год — Учительский час (Мика Судзуки);
 2004 год — Жрица Луны, жрица Солнца (Юкихито);
 2004 год — Тактика (Рэйко / Муу-тян);
 2005 год — UFO Princess Walküre: Seiresetsu no Hanayome (Рика Токино);
 2005 год — Счастливая семерка (Котобуки Мина / Нами);
 2006 год — Дзэгапэйн (Мейвиль);
 2006 год — Пираты «Черной лагуны» (первый сезон) (Гензель (эп. 13));
 2006 год — UFO Princess Valkyrie: Toki to Yume to Ginga no Utage (Рика Токино);
 2006 год — Когти Зверя (Химэко);
 2006 год — Братство Черной Крови (Котаро Мотидзуки);
 2006 год — Охота на привидений (Мадока Мори);
 2006 год — Пираты «Черной лагуны» (второй сезон) (Гензель);
 2006 год — Красный сад (ТВ) (Сюзан);
 2006 год — Код Гиас: Восставший Лелуш (первый сезон) (Юфемия);
 2006 год — Rockman.EXE Beast (Сарома);
 2007 год — Мина — оружие Луны (Мина Яёи);
 2007 год — Чара-хранители! (1 сезон) (Судзуки-кун);
 2008 год — Macademi Wasshoi! (Профессор Сагами)

Примечания

Ссылки 

Актрисы озвучивания Японии